Agrolab Analítica es una empresa española fundada en 1999 y situada en la localidad de Mutilva (Navarra), especializada en la prestación de servicios de analíticas de suelo, planta, agua, abonos minerales y organominerales, residuos orgánicos, purines, productos agroalimentarios y otros servicios afines al análisis de laboratorio.

Actualmente, está inscrita en el Registro de Laboratorios Agroalimentarios de Navarra y es una empresa designada y autorizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) como laboratorio competente para el control oficial para los análisis iniciales y contradictorios de productos. También está acreditada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como laboratorio competente para el control oficial de productos fertilizantes y por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la realización de Ensayo de Productos Agroalimentarios.

Sede 
Agrolab Analítica tiene su sede principal en el polígono industrial de Mutilva Baja Calle S n.º8, en Mutilva (Navarra).

Historia 
Agrolab Analítica se constituyó en julio de 1999 por el actual gerente, Roberto Ruilope Pineda. Sus primeros pasos van ligados al vivero de innovación en las instalaciones del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.L. (CEIN), llegando a facturar en 2003 la cantidad de 120000 euros.

Actualmente es una empresa acreditada y reconocida por administraciones públicas y por la Entidad Nacional de Acreditación.
En 2008, mediante una entrada de capital, fue adquirida en un gran porcentaje por el Grupo Feydo.

Gerencia 
El biólogo Roberto Ruilope Pineda, es actualmente el director gerente de Agrolab Analítica S.L.

Servicios 
Agrolab Analítica presta de analíticas de laboratorio dirigidos fundamentalmente al sector agrónomo.

Colaboraciones 
Agrolab Analítica participa en diversos eventos y cursos de formación.

También colabora con las universidades de Navarra: Universidad de Navarra y Universidad Pública de Navarra.

Reconocimientos oficiales

Analíticas iniciales y contradictorias 
Agrolab Analítica es una empresa designada y autorizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) como laboratorio competente para el control oficial para los análisis iniciales y contradictorios de productos. Además está inscrita en el Registro de Laboratorios Agroalimentarios de Navarra, en la Sección de Laboratorios Reconocidos para el análisis básico de componentes de productos alimentarios (componentes minerales en productos agrarios y contenidos en nitratos en frutas y hortalizas), análisis de metales en el nivel de trazas, análisis de aguas, análisis para la producción animal (análisis de piensos), y análisis de medios de la producción agraria: Abonos, suelos y sustratos vegetales, foliar, análisis de tierras, enmiendas y correctores, residuos y compost.

Ensayos de productos agroalimentarios 
Agrolab Analítica está acreditado como laboratorio, según criterios de la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025, para la realización de Ensayo de Productos Agroalimentarios por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Control de productos fertilizantes 
Junto con Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (Nasertic) y el Laboratorio Agroalimentario de Navarra Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Agrolab Analítica está acreditada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como laboratorio competente para el control oficial de productos fertilizantes.

Véase también 

 Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias
 Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra
 Ionavarra Estudios Técnicos Control y Proyectos
 Corporación Pública Empresarial de Navarra

Enlaces externos 
 Página web oficial de AGROLAB Analítica, S.L.

Referencias 

Empresas de Navarra
Economía de Navarra
Empresas de origen navarro
Empresas fundadas en 1999
Empresas químicas de España
Empresas agrícolas
España en 1999
Empresas acreditadas por la Administración Pública